Fier - cidade e município da Albânia
Fier (distrito) - distrito da Albânia
Fier (prefeitura) - prefeitura da Albânia
Baia de Fier - comuna da Romênia

Pessoas
Alexandr Fier
Florisvaldo Fier

Desambiguações de topônimos